Papilionoidea (дневные булавоусые) — надсемейство бабочек. Более 13 700 видов (Robbins, 1982).

Описание 
Отличительным признаком представителей надсемейства являются булавоусые антенны (усики). Гусеницы при окукливании не прядут кокон. Однако их традиционное название (дневные) не совсем соответствует реальности, так как среди них встречаются и виды активные в сумерках, а дневные бабочки имеются и среди других чешуекрылых (например, Uraniidae, Zygaenidae, Castniidae, некоторые Arctiidae и Sphingidae). Кроме того, булавовидные усики встречаются среди представителей семейств Castniidae и Zygaenidae.
Другим общим признаком Papilionoidea является то, что хотя бы одна из 5 радиальных жилок переднего крыла редуцирована или расположена на общем стволе с одной из соседних (у Hesperioidea все 5 радиальных жилок развиты и отходят от ячейки отдельно).

Распространение 
Встречаются на всех материках, кроме Антарктиды и удалённых островов. Наиболее разнообразны в тропиках, особенно в Неотропике. В Европе более 550 видов. В ископаемом состоянии известны со среднего эоцена.

Филогения 
Родственные отношения между семействами исследованы как на морфологическом, так и на молекулярно-генетическом уровнях (Kristensen 1976, de Jong et al. 1996, Ackery et al. 1999, Wahlberg et al. 2005). На их основании более близкими считаются семейства Lycaenidae и Riodinidae, а они вместе соответственно ближе к семейству Nymphalidae. Вся их клада сестринская к семейству Pieridae, а к корню общего их ствола ближе Papilionidae.

Взаимоотношения между семействами показаны в кладограмме по данным Heikkila et al., 2014

Классификация 
Иногда надсемейство Papilionoidea (в широком смысле) включает и толстоголовок  (семейство Hesperiidae, 570 родов, около 4000 видов),  и семейство Hedylidae (1 род, 36 видов), которых ранее относили к пяденицам. Для объединения их всех была предложена серия Papilionoformes.

 Надсемейство Papilionoidea
 Семейство Парусники (Papilionidae) — 570 видов, 32 рода
 Семейство Белянки (Pieridae) — 1146 видов, 91 род
 Семейство Голубянки (Lycaenidae) — 5201 вид, 416 родов
 Семейство Нимфалиды (Nymphalidae) — 6152 вида, 559 родов (включая Satyridae)
 Семейство  Сатириды (Satyridae) —  около 2400 видов 
 Семейство Риодиниды (Riodinidae) — 1532 вида, 146 родов

Примечания

Литература 
 Paulus, H. F., and H. W. Krenn. 1996. Comparative morphology of the butterfly proboscis and its sensilla — A contribution to the phylogenetic systematics of Papilionoidea (Insecta, Lepidoptera). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. 34(4):203-216.

Ссылки 
 http://tolweb.org/Papilionoidea/12027
 Papilionoidea на lepidoptera.ru

Надсемейства чешуекрылых